Rippach ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Rippach, Ortsteil der Stadt Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Gewässer:
 Rippach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) bei Neubruck, Gemeinde Bruckberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rippach (Saale), rechter Zufluss der Saale bei Dehlitz, Stadt Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Rippach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber in Röttingen über den dortigen Mühlbach, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Rippbach